Trachelolabus är ett släkte av skalbaggar. Trachelolabus ingår i familjen rullvivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rullvivlar
Trachelolabus